Малока (, ) — может означать:
 Малока — фамилия.
 Малока — большое общинное жилище коренных народов тропических лесов Южной Америки.
  — интерактивный научно-технический парк развлечений, расположенный в районе  в , Богота, Колумбия.

См. также 
 (79889) Малока — астероид.